Сопиште () — община в Северной Македонии. Расположена в центральной части страны. Население составляет 5 656 человека (2002 год).

Административный центр — село Сопиште.

Площадь территории общины 222,1 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 3 404 чел. (60,2%);
 албанцы — 1 942 чел. (34,3%);
 боснийцы — 243 чел. (4,3%);
 остальные — 67 чел. (1,2%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии